Akajew ist der Familienname folgender Personen:

 Askar Akajew (* 1944), erster Staatspräsident des unabhängigen Kirgisistan
 Dschanarbek Akajew (* 1986), kirgisischer Journalist und Politiker